Аларми́зм (от ст.  — «тревога, беспокойство», через  — «паникёрство») — многозначный термин:
 Алармизм (психология) — тревожное или паническое эмоциональное состояние, являющееся негативной реакцией человека или группы людей на положение дел в настоящем и в перспективе.
 Алармизм (бизнес) — представление о неизбежности глобального экологического кризиса вследствие нерегулируемого роста численности населения планеты, истощения ресурсов, утраты биологического разнообразия, загрязнения биосферы и тому подобного.
 Алармизм (наука) — научное течение, представители которого концентрируют внимание на катастрофичности последствий воздействия человека на природу и принятие немедленных решительных мер для её спасения.
 Алармизм (искусство) — литературное движение в русскоязычной поэзии, основной идеей которого было подчеркнутое внимание к трагическим последствиям демократизации поэтического языка и намеренной его концептуализации.

Примечания

См. также 
 Аларм
 SMS-алармы